Мария Андонова Измирлиева е българска учителка от Македония.

Биография 
Родена е в 1891 година в южномакедонския български град Кукуш, тогава в Османската империя, в семейството на Андон Измирлиев. Братовчедка е на Христо Смирненски, с когото израства в една къща. Учи в родния си град. В 1910 година завършва с XIX випуск Солунската българска девическа гимназия. Работи като учителка в Долни Порой заедно с Илия Хаджитошев и Георги Тилков от Дойранско. Към 1912 година Мария Измирлиева е учителка в родния си град.

След като Кукуш остава в границите на Гърция след Междусъюзническата война, Измирлиева бяга в Свободна България и се установява в Горна Джумая (днес Благоевград). Там работи като учителка и е сред видните просветни деятелки в околията. Мария Измирлиева е сред първите учители в Горноджумайското основно училище заедно с Мане Мишев, Живко Големинов, Христо Елезов, Добра Атанасова (Анастасова), Тома Трушков, Стоян Георгиев и други. Учителства и в горноджумайското село Черниче.

Родословие

Бележки 

Родени в Кукуш
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Български просветни дейци от Македония
Български учители
Български имигранти от Македония в Благоевград
Благоевградчани